Dornhoefer ist der Familienname von

 Gary Dornhoefer (* 1943), kanadischer Eishockeyspieler
 Sabrina Dornhoefer (* 1963), US-amerikanische Langstreckenläuferin